Чемпионат Азии по тяжёлой атлетике 2017 года проводился в Ашхабаде (Туркмения) с 23 по 29 апреля. Это был 47-й мужской и 28-й женский чемпионат Азии.

Участники 
В чемпионате приняли участие 144 атлета из 27 стран азиатского региона.

  (2)
  (2)
  (7)
  (4)
  (1)
  (8)
  (9)

  (9)
  (2)
  (5)
  (16)
  (6)
  (1)
  (2)

  (1)
  (5)
  (1)
  (3)
  (9)
  (3)
  (3)

  (2)
  (7)
  (15)
  (10)
  (1)
  (10)

Призёры

Мужчины

Женщины

Распределение наград 
Распределение Больших (Сумма) медалей

Распределение всех медалей: Большие (Сумма) + Малые (Рывок, Толчок)

Ссылки 

 Официальный сайт
 Результаты турнира на сайте Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF)

2017
тяжёлая атлетика
Международные спортивные соревнования в Ашхабаде
Апрель 2017 года
2017 год в Туркменистане
Чемпионаты Азии в Туркменистане
Тяжёлая атлетика в Туркменистане
2017 год в тяжёлой атлетике